Retardo o retraso (o también retardado) puede referirse a:

Arte 
 Retardo (música), nota del acorde anterior;
 Retardador, dispositivo fotográfico para hacer fotos con unos segundos de retardo;

Medicina 
 Discapacidad mental, antes denominada retraso o retardo mental;
 Retraso madurativo, un trastorno del desarrollo;
 Retraso verbal, una afección médica;
 Pubertad retrasada (pubertas tarda), desarrollo tardío de la pubertad;
 Crecimiento intrauterino retardado (CIUR), retraso del crecimiento del feto;

Ciencias sociales 
 Mora (finanzas), un retraso en el cumplimiento de las obligaciones de pago del deudor;
 Retraso económico,  atraso en el desarrollo de la economía;
 Retraso escolar, problema en la instrucción escolar;

Ciencias Naturales y Tecnología
 Ecuaciones diferenciales con retardo (EDR), un tipo de ecuación;
 Línea de retardo analógica, un tipo de red de componentes electrónicos;
 Retardo de propagación en sistemas electrónicos;
 Retardo en una comunicación telemática (también llamado lag); 
 Retraso rotacional (informática), en dispositivos de almacenamiento rotatorios;
 Memoria de línea de retardo, un tipo de dispositivo almacenador de datos;
 Potencial retardado, potencial electromagnético para el campo electromagnético generado por una corriente eléctrica 
 Tiempo retardado, una medida de tiempo en electromagnetismo;